Royena amaltheae är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Franz Unger. Royena amaltheae ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
amaltheae